Бёре́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Эссуа. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10045.

Коммуна расположена приблизительно в 175 км к юго-востоку от Парижа, в 90 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 32 км к юго-востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 186 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 98 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 80 были экономически активными, 18 — неактивными (показатель активности — 81,6 %, в 1999 году было 81,3 %). Из 80 активных работали 75 человек (38 мужчин и 37 женщин), безработных было 5 (0 мужчин и 5 женщин). Среди 18 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 8 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об